Morenci kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Morenci (Arizona)
Morenci (Michigan)